Кубок Сан-Марино з футболу 2017–2018 — 58-й розіграш кубкового футбольного турніру в Сан-Марино. Титул вп'яте здобув клуб Ла Фіоріта.

Календар

Груповий етап

Група A 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|17 квітня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|18 квітня 2018

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|21 квітня 2018

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Кубок Сан-Марино на uefa.com 
 Кубок Сан-Марино на soccerway

2017—2018
Сан-Марино
Сан-Марино